KDD steht für:
 Knowledge Discovery in Databases
 Kriminaldauerdienst
 KDD – Kriminaldauerdienst, eine Krimiserie im ZDF
 Kokusai Denshin Denwa, ein ehemaliges japanisches Telekommunikationsunternehmen, heute: KDDI

kdd steht für:
 Yankunytjatjara (ISO-639-3-Code), Dialekt der westlichen Wüstensprache, eine der australische Sprachen

KDD